Conlan est un patronyme d'origine irlandaise signifiant « héros » qui peut faire référence à :

 Czarina Conlan (1871-1958), militante féministe américain ;
 Joseph Conlan (né en 1953), compositeur américain ;
 Michael Conlan (né en 1991), boxeur irlandais ;
 Shane Conlan (né en 1964), joueur américain de football américain ;
 Travis Conlan (né en 1975), joueur de basket-ball américain.

Homonymie de patronyme